Nuh, Arabisch voor Noach, een persoon in de Tenach, de Bijbel en de Koran
Nuh, Arabisch voor de Soera Noach, een soera van de Koran
Nuh (district), een district in de Indiase staat Haryana
Nuh (stad), een stad in de Indiase staat Haryana